Plaats in Indonesië
 Tarantang (Harau), een plaats in het bestuurlijke gebied Lima Puluh Kota in de provincie West-Sumatra
 Tarantang (Lubuk Kilangan), een plaats in het bestuurlijke gebied Padang in de provincie West-Sumatra